Starkville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Starkville (Colorado); o
 Starkville (Misisipi).